Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Rekorde und Statistiken zur Fußball-Weltmeisterschaft 1982.

Abschlusstabelle WM 1982 

Die folgende Rangliste berücksichtigt die Kriterien der FIFA.

Anmerkungen:
 Entscheidend für die Reihenfolge nach FIFA-Kriterien ist zunächst die erreichte Runde (Sieger, Finalist, Dritter, Vierter, Zwischenrunde, Vorrunde). Ist die erreichte Runde gleich, entscheiden der Reihe nach die Zahl der Punkte, die Tordifferenz, die Zahl der geschossenen Tore und der direkte Vergleich. In der Verlängerung entschiedene Spiele wurden mit dem Ergebnis nach 120 Minute gewertet. Im Elfmeterschießen erzielte Tore wurden nicht berücksichtigt, das Spiel wurde als Remis gewertet.
 (E) = Erstteilnehmer

Spieler 
 Lothar Matthäus, der es bis 1998 auf die Rekordzahl von 25 WM-Spielen brachte, kam 1982 zu seinen ersten  beiden Einsätzen.
 Jüngster Teilnehmer: Norman Whiteside (Nordirland) mit 17 Jahren und 41 Tagen (5 Einsätze) – kein WM-Spieler war bisher jünger
 Ältester Teilnehmer: Dino Zoff (Italien) mit  40 Jahren und 133 Tagen (7 Einsätze) – bisher ältester Spieler, der Weltmeister wurde
 Größte Altersspanne zwischen jüngsten und ältestem Spieler einer Mannschaft im Finale: 21 Jahre und 10 Monate zwischen Zoff (40 Jahre und 4 Monate) und Giuseppe Bergomi (18 Jahre und 6 Monate)
 Mario Kempes, Władysław Żmuda und Grzegorz Lato überboten den Rekord von Berti Vogts und Sepp Maier von 15 Gruppenspielen und steigerten ihn auf 17 – Höchstwert bis heute und ohne Zwischenrunde nur überbietbar wenn ein Spieler an sechs WM-Turnieren teilnimmt.
 Dino Zoff überbot im Finale mit seinem 14. Einsatz als Spielführer den vier Jahre zuvor von Kazimierz Deyna (Polen) aufgestellten Rekord

Torschützen 
 Erster Torschütze: Erwin Vandenbergh (Belgien) in der 62. Minute des Eröffnungsspiels gegen Titelverteidiger Argentinien, zugleich erster Torschütze in einem offiziellen Eröffnungsspiel
 Schnellster Torschütze: Bryan Robson (England) in der 28. Sekunde des Spiels gegen Frankreich – viertschnellstes Tor der WM-Geschichte
 Jüngster Torschütze: Diego Maradona (Argentinien) mit 21 Jahren
 Ältester Torschütze: László Fazekas (Ungarn) mit 34 Jahren
 László Kiss (Ungarn) konnte als erster Spieler beim 10:1 gegen El Salvador drei Tore innerhalb von sieben Minuten erzielen. Zwischen seinem ersten und zweiten Tor erzielte ein Mitspieler ein weiteres Tor.
 Sergei Baltatscha (UdSSR) erzielte beim 3:0-Sieg gegen Neuseeland das 1100. WM-Tor

Die besten Torschützen 

Darüber hinaus gab es 68 Spieler mit einem Treffer. Hinzu kam ein Eigentor.

Trainer 
 Jüngster Trainer: Mauricio Rodríguez (El Salvador) mit 36 Jahren
 Kamerun, Kuwait und Peru wurden von einem ausländischen Trainer betreut, dem Franzosen Jean Vincent und den Brasilianern Carlos Alberto Parreira und Tim.
 Carlos Alberto Parreira, der es bis 2010 auf die Rekordzahl von sechs WM-Turnieren bringen sollte, nahm 1982 erstmals teil.

Qualifikation 
 Für diese WM hatten sich 107 Mannschaften gemeldet, eine Mannschaft mehr als vier Jahre zuvor.
 Spanien als Gastgeber und Argentinien als Titelverteidiger waren automatisch qualifiziert.
 Durch die Erweiterung des Teilnehmerfeldes um acht Mannschaften, bekam Afrika einen Startplatz hinzu.
 In Afrika verzichteten Ghana und Uganda in der ersten Runde sowie Libyen in der zweiten Runde, wodurch Ägypten zweimal kampflos eine Runde weiterkam, in der 3. Runde aber an Marokko scheiterte, das letztlich an Kamerun scheiterte.
 Paraguay konnte sich als bisher einziger Südamerikameister zum zweiten Mal nicht qualifizieren.
 Die Anzahl von fünf qualifizierten Neulingen wurde nur bei der ersten (alle) und zweiten WM (10) sowie 2006 (6 plus Tschechien und Serbien & Montenegro als Nachfolger der Tschechoslowakei und Jugoslawien) übertroffen.

Besonderheiten 
 Zum ersten Mal fand die Endrunde mit 24 Mannschaften statt.
 Wie 1974 und 1978 gab es eine Zwischenrunde, diesmal aber mit 4 Gruppen à 3 Mannschaften und anschließenden Halbfinalspielen. Dadurch blieb die Anzahl der Spiele für die vier besten Mannschaften unverändert bei 7, für die Mannschaften auf Platz 5 bis 8 war es aber ein Spiel weniger als bei den beiden letzten Teilnahmen, für die Mannschaften auf Platz 9 bis 12 aber zwei Spiele mehr. Für die Mannschaften ab Platz 13 blieb es bei 3 Spielen.
 Erstmals gab es ein Elfmeterschießen, das frühestens im Halbfinale möglich war und zwischen Deutschland und Frankreich notwendig war, da es nach 120 Minuten 3:3 stand. Für Deutschland begann damit die Serie von vier gewonnenen Elfmeterschießen bei WM-Turnieren.
 Erstmals standen sich mit Italien und Polen zwei Mannschaften im Halbfinale gegenüber, die bereits in der Gruppe gegeneinander spielten.
 Italien wurde als bisher einzige Mannschaft nach einem vierten Platz bei der vorherigen WM Weltmeister.
 Italien musste auch als erster Weltmeister auf dem Weg zum Titel gegen drei südamerikanische Mannschaften spielen: Peru in der Vorrunde, Argentinien und Brasilien in der Zwischenrunde.
 Die ersten vier Plätze wurden zum dritten Mal nach 1934 und 1966 von europäischen Mannschaften belegt.
 Ungarn gelang mit dem 10:1 gegen El Salvador der bis heute der höchste WM-Sieg der Männer und überbot dabei den eigenen 9:0-Rekord aus dem Jahr 1954.
 Kamerun schied als zweite Mannschaft nach Schottland (1974) ungeschlagen nach der Vorrunde aus, England ungeschlagen nach der Zwischenrunde.
 Das Eröffnungsspiel bei dieser WM ist das einzige Eröffnungsspiel das allein die meisten Zuschauern beim Turnier hatte.
 Mit 146 Toren wurde der Rekord aus dem Jahr 1954 (140 Tore) überboten, es gab aber doppelt so viele Spiele. Der Rekord hielt bis 1998, als die Zahl der Teilnehmer und Spiele erneut erhöht wurde.

Fortlaufende Rangliste 
Argentinien belegt seit dieser WM ununterbrochen den vierten Platz in der Tabelle. England erreichte erstmals den fünften Platz, verliert diesen aber 2014.

 Anmerkung: Kursiv gesetzte Mannschaften waren 1982 nicht dabei, die fett gesetzte Mannschaft gewann das Turnier

Einzelnachweise

Weblinks 
 fifa.com: Milestones & Superlatives

Fußball-Weltmeisterschaft 1982